Список памятников Брянска — перечень памятников, находящихся в общественном достоянии на территории города Брянска и в непосредственной близости к нему, установленных с целью увековечения памяти людей, исторических событий и проч.

Памятники архитектуры и археологии в список не включаются.

Список не является исчерпывающим и нуждается в дополнении.

Памятники воинской славы (кроме персональных) 
 мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
 памятник воинской и партизанской славы на площади Партизан (1966)
 Курган Бессмертия
 памятник воинам-водителям на Осиновой Горке (1968)
 памятник лётчикам (1975)
 памятник танкистам (у Чёрного моста)
 памятник артиллеристам (ул. Калинина)
 памятник воинам-освободителям Брянска и Бежицы (у Первомайского моста)
 памятник воинам-металлургам, погибшим в годы войны (ул. Литейная)
 памятный знак экипажу бронепоезда «За Родину» (территория БМЗ)
 памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Богдана Хмельницкого)
 памятник Героям Советского Союза Игорю Кустову, Вале Сафроновой, Владимиру Рябку (просп. Московский)
 памятник учителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны (у здания БГУ)
 памятник воинам-интернационалистам (ул. Емлютина)
 памятник медикам, погибшим в годы войны (на территории областной больницы № 1)
 памятная плита памяти мирных жителей (пр-т Московский, у завода «Литий»)
 памятник 35-му Брянскому пехотному полку (ул. Калинина)
 памятник военным журналистам (неподалеку от мемориального комплекса «Партизанская поляна»)

Памятники на братских могилах 
 памятник на центральном кладбище г. Брянска
 памятник на Бежицком кладбище
 памятник в сквере им. Ленина
 памятник на старом кладбище на ул. Чехова
 памятник в сквере поселка Большое Полпино (Володарский район)

Персональные памятники 
 памятник Ф. И. Тютчеву (открыт 27 июля 2003 года; ск. Ковальчук А.; арх. Петров А.)
 памятник В. И. Ленину на площади Ленина (1970; ск. Рукавишников И. М.; арх. Волков М. М.)
 памятник В. И. Ленину (пл. Ульянова)
 памятник В. И. Ленину (территория БМЗ)
 памятник В. И. Ленину (сквер им. Ленина)
 памятник В. И. Ленину (привокзальная площадь)
 памятник В. И. Ленину (Белые Берега)
 памятник И. И. Фокину (ул. Дзержинского)
 памятник М. И. Калинину (территория БМЗ)
 памятник А. С. Пушкину (парк им. Пушкина)
 памятник А. С. Пушкину (ул. Пушкина)
 памятник В. Володарскому (ул. Пушкина)
 памятник Юрию Гагарину (бульвар Гагарина)
 памятник Н. А. Щорсу (бульвар Щорса)
 памятник П. Е. Дыбенко (у бывшей морской школы ДОСААФ)
 скульптурная группа «В. И. Ленин, М. Горький» (ул. Горького)

Бюсты 
 памятник-бюст писателю А. К. Толстому (парк им. А. К. Толстого)
 памятник-бюст дважды Герою Советского Союза П. М. Камозину (1949; ск. М. Г. Манизер; арх. А. П. Великанов) (ул. Комсомольская)
 памятник-бюст дважды Герою Социалистического Труда А. А. Морозову (у ДК БМЗ)
 памятник-бюст Герою Советского Союза Д. Н. Медведеву (ул. Медведева)
 памятник-бюст А. И. Виноградову (ул. Почтовая)
 памятник-бюст С. С. Азарову (территория БМЗ)
 памятник-бюст Д. Е. Кравцову (ул. Калинина)
 памятник-бюст И. Л. Паристому (ул. Богдана Хмельницкого)
 памятник-бюст Д. В. Емлютину (ул. Емлютина)
 памятник-бюст А. А. Волкову (сквер Волкова, ул. Бежицкая)
 памятник-бюст М. В. Ломоносову (лицея №2)

Прочие памятники 

 памятник жертвам нацизма в сквере «Лесные Сараи»
 памятник жертвам фашизма в бывшем концлагере № 142 в посёлке Урицком
 памятник жертвам аварии на Чернобыльской АЭС (ул. Дуки)
 «Мужеству, доблести, стойкости комсомольской» (ул. Майской Стачки)
 памятник рабочим Брянского завода — участникам революционного движения (ул. Ульянова)
 памятник болгарским патриотам (ул. Бежицкая)
 мемориал «Брянские правила» (территория БМЗ)
 мемориал «Слава рабочему классу» (территория БМЗ)
 памятник тепловозу ТЭМ21 и паровозу Од (территория БМЗ)
 памятник-паровоз в честь боевых и трудовых подвигов железнодорожников (ул. Гомельская)
 памятник-паровоз на станции Брянск-Орловский
 памятник паровозной бригаде на станции Брянск-Орловский
 «Ковавшим Победу трудом» («памятник токарному станку», ул. Королёва), ранее размещался на Покровской горе
 памятник покорителям космоса (ул. Никитинская, между ул. Пушкина и ул. Димитрова)
 памятник перед зданием завода «Литий»
 памятник ремонтникам танков (на терр. в/ч 75100)
 памятник судебным приставам (на тер. УФССП в р-не кургана Бессмертия)

Памятные знаки 
 памятный знак на Покровской горе (в честь 1000-летия Брянска)
 памятный знак в честь присвоения Брянску звания «Город воинской славы»
 памятный знак «Воинам Брянского фронта» у вокзала Брянск-I
 памятный знак при въезде в город со стороны Орла

См. также 
 Список памятников архитектуры Брянска
 Список храмов Брянска

Брянск